Oleiros peut désigner :
 en Espagne :
 Oleiros, municipalité située dans la province de La Corogne et la communauté autonome de Galice ;
 au Portugal :
 Oleiros, municipalité située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
 , paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 Oleiros, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Oleiros, paroisse civile de la municipalité de Ponte da Barca, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
 Oleiros, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 São Paio de Oleiros, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord.

Homonymie de toponyme